|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Dalian (officieel Dalian Women's Tennis Open) van 2017 vond plaats van dinsdag 5 tot en met zondag 10 september 2017 in de Chinese havenstad Dalian. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Kristýna Plíšková was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Duan Yingying bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het vijfde reekshoofd, Kateryna Kozlova uit Oekraïne, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Russin Vera Zvonarjova in twee sets. Kozlova wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Yanina Wickmayer was het zevende reekshoofd, maar zij meldde zich kort voor aanvang van het toernooi af, wegens onderrugblessure.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Lee Ya-hsuan en Kotomi Takahata had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Takahata speelde samen met Erika Sema – zij strandden in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Monique Adamczak en Storm Sanders, kwam evenmin voorbij de eerste ronde.

Het ongeplaatste Chinese duo Lu Jingjing en You Xiaodi won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste Chinese koppel Guo Hanyu en Ye Qiuyu in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Lu had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; You geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Dalian 2017
Dalian